XXVIII Первенство России среди футбольных клубов третьего дивизиона проходило с 6 апреля по ноябрь 2019 года.

Победители

Расположение команд

Московская область

Дальний Восток 
5 апреля в Хабаровске состоялось совещание руководителей региональных федераций и футбольных клубов ДФО, на котором обсуждались вопросы об организации и проведении Первенства и Кубка России среди команд третьего дивизиона зона «Дальний Восток» сезона 2019 года.

Кубок России среди команд 3 дивизиона, зона «Дальний Восток» 
Кубок России среди команд 3 дивизиона зона «Дальний Восток» проходил в Благовещенске с 1 по 7 мая. В Кубке принимали участие 8 команд.

Группа А

Группа Б 

Плей-офф

Первенство Дальнего Востока 
С клубами, планировавшими участвовать в третьем дивизионе, было принято совместное решение о том, что первенство будет проходить в стандартном формате — в два круга с домашними и гостевыми матчами. До 15 мая клубы должны были подтвердить своё участие в Первенстве России среди команд третьего дивизиона зона «Дальний Восток» сезона 2019, после чего сформируется окончательный состав участников. Старт сезона был запланирован на 1 июня. По состоянию на 9 мая подтверждение об участии пришло лишь от «СКА-Хабаровск-М», тогда как «Смена» официально заявила о решении отказаться от участия во втором и третьем дивизионах.

27 мая был утверждён предварительный план турнира в третьем дивизионе. Решено было отказаться от схемы с разъездами и провести сезон в Биробиджане на стадионе «Дружба» с 28 июля по 4 августа. Команды должны были подтвердить своё участие до 15 июня. 9 июля был утверждён список из 8 команд: «Луч-М» (Владивосток), «СКА-Хабаровск-М», «Ноглики» и «РССШ» (Нерюнгри) в группе А, «ДСИ» (Комсомольск-на-Амуре), «Благовещенск», «Арктика» (Якутск) и «Спектр» (Биробиджан) в группе Б. Первенство решено было провести в 1 круг, после чего планировался раунд плей-офф с матчами за 5-е и 7-е места для команд, занявших 3-и и 4-е места. В середине июля стало известно о снятии с первенства ДСИ из Комсомольска-на-Амуре, в связи с чем 24 июля в календарь были внесены изменения.

Группа А

Группа Б 

Плей-офф

Сибирь 
27 февраля в Красноярске состоялось совещание с руководителями любительских футбольных клубов Сибири, в ходе которого обсуждались проект регламента ЛФК на 2019 год (количество и состав участников соревнований по высшей и первой лигам) и формула проведения кубка Сибири. Соревнования пройдут с мая по октябрь.

Первенство Сибири, Высшая лига 
По сравнению с прошлым сезоном лига пополнилась клубами «Бурятия», «Торпедо», «Строитель». Турнир проходил с 10 мая по 13 октября.

* Начинал первенство молодёжный состав ныне расформированного ФК «Сибирь».

Изменение лидера по ходу турнира

Первенство Сибири, Первая лига 
Первенство России среди любительских команд III дивизиона зоны «Сибирь» (первая лига).

Группа «Восток» 
В первенстве группы «Восток» участвуют 3 клуба: «Байкал», «Чита»-М и «Селенга»-ДСС.

Изменение лидера по ходу турнира

Финал

Кубок Сибири 
Турнир проходил с 28 апреля

Урал и Западная Сибирь

Первенство зоны «Урал и Западная Сибирь» 
Руководство клуба «Металлург» Аша, получившего право играть в ПФЛ, приняло решение начать 2019 год в третьем дивизионе. Пополнили дивизион СШОР «Звезда» (Пермь) и молодёжный состав ФК «Челябинск». Уфимский «Витязь-Газпром-Трансгаз» не стал заявляться на сезон-2019.

21 марта 2019 года в Екатеринбурге состоялось заседание Исполкома Межрегиональной общественной организации «Союз федераций футбола Урала и Западной Сибири», на котором были приняты регламент первенства и межрегионального раунда Кубка. 25 марта стал известен состав участников, а 27 числа — предварительный календарь. Турнир проходит с 18 апреля по октябрь.

Изменение лидера по ходу турнира

Кубок МОА Урал и Западная Сибирь 
Кубок МОА «Урал и Западная Сибирь» по футболу 2019 года проходил с 12 апреля по октябрь 2019 года.

Сетка

Номера посева указаны в порядке результатов команд в сезоне 2018

Приволжье

Первенство МФС «Приволжье» 
Первенство Третьего дивизиона в зоне «Приволжье» прошло с 27 апреля по 26 октября 2019 года.

Примечания.
  Основная команда ФК «Сызрань-2003» в июне была расформирована (прекратила выступления в Первенстве ПФЛ, отозвав лицензию на прохождение процедуры лицензирования на сезон 2019/20).
  Сезон начинала команда «Лада» (Димитровград), заявившаяся в Первенство ПФЛ-2019/20.

Изменение лидера по ходу первенства

Кубок МФС «Приволжье» 
Турнир прошёл с 24 апреля по октябрь. Групповой этап прошёл с 24 апреля по 24 июля.

Структура розыгрыша. На первом этапе 20 команд были разбиты на 4 группы по 5 команд, в каждой из них сыграно 10 туров по 8 игр в 2 круга. После чего проведена стадия плей-офф, каждая серия которого состояла из двух матчей.

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

* После окончания группового турнира «Локомотив-НН» снялся с соревнований МФС «Приволжье». Его место в плей-офф было предоставлено команде «Химик» Дзержинск.

Плей-офф

Северо-Запад

Первенство МРО «Северо-Запад» 
Клубы «Автофаворит» (Псков), «Гатчина» и «Эликорт» (Гатчина), участвовавшие в первенстве в прошлом сезоне, не объявили информацию об участии в следующем. Вместо прежних шести клубов в числе участников первенства значились лишь две команды — «Химик» (Коряжма) и «Электрон» (Великий Новгород). Также планировавшая участвовать СШ «Ленинградец» (Гатчина) в итоге отказалась. Существовала вероятность того, что в конце июля розыгрыш первенства с участием 6—8 клубов может состояться в Санкт-Петербурге. В итоге было принято решение, что Первенство пройдёт 25—29 сентября в Гатчине на стадионе «Балтийский» в один круг.

Кубок России среди команд 3 дивизиона, зона «Северо-Запад» 
Розыгрыш зонального этапа Кубка был проведён в июле 2019 года. Участие в соревнованиях приняли клубы «Химик» (Коряжма), «Электрон» (Великий Новгород), «Динамо» (Санкт-Петербург), «Маркет Света» (Санкт-Петербург), «Балтавто» (Санкт-Петербург), СШ «Ленинградец» (Ленинградская область), «Триумф» (Петрозаводск) и Сборная Республики Карелия.

На стадии четвертьфинала восемь участников были поделены на две подгруппы, в финал вышли две команды, набравшие наибольшее число очков. В полуфинале команды встречались дома и в гостях, финал состоял из одной игры. Матчи группы А прошли в Гатчине на стадионе «Балтийский» с 8 по 13 июля 2019 г., группы Б — с 15 по 20 июля в Петрозаводске и Волхове.

Группа А

Группа Б 

Командам «Триумф» и Сборная Республики Карелия были засчитаны технические поражения из-за неготовности стадиона «Спартак» (Петрозаводск) к проведению матча (запрет матча со стороны полиции).

Полуфиналы 
 11 сентября, Гатчина, стадион «Балтийский». «Химик» Коряжма — СШ «Ленинградец» 1:1 (0:0)
 13 сентября, Гатчина, стадион «Балтийский». СШ «Ленинградец» — «Химик» Коряжма 3:3 (3:2)

 15 сентября, Санкт-Петербург, стадион «Динамо». «Динамо» СПб — Сборная Республики Карелия 2:0 (1:0)
 21 сентября. Гатчина, стадион «Балтийский». Сборная Республики Карелия — «Динамо» СПб 0:3 (0:0)

Финал 
 12 октября, Санкт-Петербург, стадион Nova Arena. «Динамо» СПб — «Химик» Коряжма — 1:0 (0:0, д. в.) — Дмитрий Прошин

Золотое кольцо

Первенство «Золотое кольцо» 
Первенство проходит с 22 мая по 2 октября 2019 года.

Потуровая таблица

Изменение лидера по ходу первенства

Кубок МФФ «Золотое кольцо» 

Кубок проходит с 12 мая по 2 октября 2019 года.

Изначально в турнире планировалось участие костромского «Спартака», его место в сетке занял «Шинник-» (Ярославль).

Сетка

ЮФО/СКФО 
Сезон проходит с 20 апреля по октябрь.

Кубок 3 дивизиона ЮФО-СКФО 
Проходил в сентябре-ноябре 2019 г.

Черноземье 
В 2019 году прошла жеребьёвка первенства и Кубка России среди команд III дивизиона (зона «Черноземье», СФФ «Центр»). 4 апреля стали известны календарь и регламент первенства. Турнир проходил с 27 апреля.

Первенство зоны «Черноземье» (СФФ «Центр») 
«Олимпик» (Новая Усмань) и «Искра» (Смоленск) отказались от участия. Новичками первенства стали «Торпедо» (Волжский) и 2 калужские команды.

Изменение лидера по ходу первенства

Кубок СФФ Центр 
Турнир проходил с 15 мая по 28 августа.

Сетка

Номера посева указаны в порядке результатов команд в сезоне-2018.

Московская область (МРО Центр) 
С 4 по 20 марта 2019 года прошёл приём заявок и гарантийных писем от клубов для участия в чемпионате Московской области.

Чемпионат Московской области: Лига «А» — отборочный этап Первенства России по футболу среди команд III дивизиона, зона «Московская область», Лига «Б» (зона 1 — «Северо-Запад» и зона 2 — «Юго-Восток») — квалификационный этап Первенства России по футболу среди команд III дивизиона, зона «Московская область».

Соревнования в Лиге «В» (зоны 1, 2, 3, 4 и 5) — относятся в Четвёртому дивизиону (регион.).

Лига «А» 
Турнир проходил с 20 апреля по 26 октября.

* Основная команда стала выступать в Первенстве ПФЛ 2019/20.

Изменение лидера по ходу турнира

Лига «Б» 
Зональный этап турнира проходил с 27 апреля по 5 октября, плей-офф — с 12 октября по 2 ноября.

Зона 1 («Северо-Запад»)

Зона 2 («Юго-Восток»)

Плей-офф за 5—20-е места

Финал четырёх за 1—4-е места 
Полуфиналы
 СШ Метеор — СШ Шатура — 4:4, 0:5
 Богородский Витязь — СШ Дубна — 1:1, 4:4
 Матч за 3 место
 СШ Дубна — СШ Метеор — 3:1, 0:3
 Финал
 Богородский Витязь — СШ Шатура — 3:0, 2:4

Кубок России среди ЛФК, зона «Московская область» 
Разыгрывались Кубок Московской области среди команд лиги «А» и лиги «Б» и Кубок Московской области среди команд лиги «В».

Москва (МРО Центр)

Первенство зоны «Москва», дивизион «А» 

В сезоне-2019 турниры среди любительских футбольных клубов Москвы изменили названия: первенство среди команд Третьего дивизиона стало именоваться «Чемпионат Москвы среди ЛФК. Дивизион „А“», а турнир среди команд Четвёртого дивизиона — «Чемпионат Москвы среди ЛФК. Дивизион „Б“».

Зону покинул «Приалит» (Реутов), перешедший в первенство Московской области. Не выступал в турнире ФК «Троицк» (играл рангом ниже, в дивизионе «Б»), зато в Троицке продолжил базироваться «Летний дождик».

21 марта прошло совещание руководства футбольных клубов, на котором был утверждён календарь первенства Москвы среди любительских футбольных клубов. 6 апреля на стадионе «Янтарь» состоялся матч за Суперкубок Москвы «Зеленоград» — «Росич», завершившийся со счётом 4:3 (1:1).

Первенство в Дивизионе «А» проходило с 16-18 апреля по 24 октября, Кубок Москвы — с 30 апреля по 21 сентября, в финальном матче на одном из полей спорткомплекса «Лужники» состоялся финал кубка Москвы среди КФК, в котором «Зеленоград» обыграл ФШМ — 3:1.

«Росич» и ФШМ делегировались на финальные этапы первенства и кубка России среди ЛФК, соответственно.

* Примечание. Сезон начинала команда Арарат (Москва), заявившаяся в Первенство ПФЛ-2019/20.

Изменение лидера по ходу турнира

Кубок России среди ЛФК, зона «Москва»

Финальный этап

Финал Первенства России. III дивизион 
Место проведения — Сочи (4—10 ноября).

Групповой этап 
Группа A

Группа Б

Матч за 7-е место: Росич — Череповец-СШ Витязь — 4:2 (2:1).
Матч за 5-е место: Металлург (Аша) — Химик-Август — 1:3 (1:1).
Матч за 3-е место: Ноглики — Красный-СГАФКСТ — 1:1 (1:1), пен. 4:3.
Финал: Аксай — Олимп-2 — 2:0 (0:0).

Финал Кубка России. III дивизион 
Место проведения — Сочи (3—10 ноября).

Примечания 

2019
Футбол в России в 2019 году